peut désigner plusieurs seigneurs et ecclésiastiques européens.

Seigneurs 
 Bernard Ezi V d'Albret (1295-1358), seigneur d'Albret de 1324 à 1358;
 Bernard V d'Anhalt-Bernbourg (mort en 1420), prince Anhalt-Bernbourg de 1404 à 1420
 Bernard V d'Armagnac (mort en 1245 ou 1246), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1242 à 1245/6;
 Bernard V de Comminges (mort en 1241), comte de Comminges de 1225 à 1241;
 Bernard V Pelet (mort en 1172), co-seigneur d'Alès, comte de Melgueil du chef de son épouse Béatrice de Melgueil;

Ecclésiastiques  
 Bernard V de Cazilhac (mort en 1462), évêque d'Albi de 1435 à 1462;

Bernard 05